Das Kroger St. Jude 2003 war ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Damen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 14. bis 22. Februar 2003 statt.

Im Einzel gewann Lisa Raymond gegen Amanda Coetzer mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Akiko Morigami / Saori Obata mit 6:1 und 6:1 gegen Alina Schidkowa / Bryanne Stewart.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)